Watanabe bezeichnet:

 Watanabe, Familienname
 Watanabe (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 (4155) Watanabe, Hauptgürtelasteroid